Craig Dolby (né en 1988), pilote automobile britannique ;
 Ray Dolby (1933-2013), ingénieur américain, fondateur de Dolby ;
 Edwin Thomas Dolby, peintre britannique ;
 Thomas Dolby (né en 1958), musicien anglais.

Autres 
 Dolby Atmos, une technique de reproduction du son
 Dolby Digital, une série de techniques audio numériques
 Dolby E, un système de codage/décodage audio
 Dolby TrueHD, une technique audio
 Théâtre Dolby, une salle de spectacle à Los Angeles en Californie
 (14223) Dolby, un astéroïde.